Третій чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 27 серпня 1994 по 1 липня 1995 року. У ньому взяли участь 91 команда, які були розділені на 6 підгруп.

Підгрупа 1 
Підсумкове становище команд

Команда «Ялинка» в першому колі мала назву «Ялинка-Хімік».

Знялися з розіграшу команди «Лимниця» (після 1 кола) і «Домобудівник» (з 23 туру).

Найкращий бомбардир:  («Ялинка» Великий Бичків) — 12.

Підгрупа 2 
Підсумкове становище команд

Знялися з розіграшу команди «Авангард» і «Поділля» (після 1 кола), «Пішипник» і «Гірник» (з 25 туру).

Найкращий бомбардир:  («Гарай» Жовква) — 18.

Підгрупа 3 
Підсумкове становище команд

Команда «Катех» до 14 жовтня називалася «Сатурн», а до 18 квітня - ФК «Ірпінь».

Команда «Поліграфтехніка-Кристал» в 1 колі називалася «Поліграфтехніка-2».

Команда «Схід» Славутич в 1 колі базувалася в Яготині.

Знялися з розіграшу команди: «Будівельник» С (після 1 кола), «Катех» (з 23 туру), «Схід» (з 27 туру, у зв'язку з початком участі в турнірі команд 3 ліги).

Найкращий бомбардир:  («Локомотив» Гребінка) — 22.

Підгрупа 4 
Підсумкове становище команд

Команда «Ера» Нікополь в 1 колі називалася «Колос-Ера» і базувалася в Чкалово.

Найкращі бомбардири:  («Ера» Нікополь),  («Шахтар» Селідове) — 13.

Підгрупа 5 
Підсумкове становище команд

Знялися з розіграшу команди: «Космос» (після 1 кола, у зв'язку з об'єднанаям з командою 2 ліги «Шахтар» Павлоград), «Шахтар» М (з 22 туру), «Власко» (з 23 туру), «Донбаскрафт» (з 24 туру).

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Свердловськ) — 30.

Підгрупа 6 
Підсумкове становище команд

Команда «Кривбас-Руда» в 1 колі називалася «Інко».

Знялися з розіграшу команди: «Харчовик», «Дунай», «Кривбас-2» і «Рень» (всі - після 1 кола), «Торпедо» (з 22 туру).

Найкращі бомбардири:  («Меркурій» Первомайськ) — 13.

Підсумки 
Завоювали путівки в другу лігу переможці підгруп: «Хімік» (Калуш), «Гарай» (Жовква), «Оболонь-Зміна» (Київ),  «Динамо» (Слов'янськ), «Портовик» (Іллічівськ), «Спортінвест» (Кривий Ріг). 

Також другу лігу поповнили команди: «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) - об'єдналася з командою «Артанія» (Очаків) під назвою «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ), «Динамо-Дагма» (Одеса) – зайняла місце команди «Чорноморець-2» (Одеса), «Гірник-Спорт» (Комсомольськ), «Шахтар» (Свердловськ), «Прометей» (Дніпродзержинськ).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1994—1995
 Кубок України з футболу 1994—1995

Джерела 
 Чемпіонат України серед КФК 1994/95 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины. Любительская лига 1994/95 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1994 у футболі
1995 у футболі
1994 в українському спорті
1995 в українському спорті